osoby o nazwisku Łęgowski:
 Edward Łęgowski ur. 1947, polski lekkoatleta 
 Ewa Lewicka-Łęgowska 1952-2008, polityk, posłanka 
 Janina Łęgowska ur. 1929, polityk, posłanka 
 Józef Łęgowski 1852-1930, historyk, etnograf, językoznawca

zobacz też
 Lasek Łęgowski